Sayella crosseana är en snäckart som först beskrevs av Dall 1885.  Sayella crosseana ingår i släktet Sayella och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
crosseana